Mutiara steht für:
 den Flughafen der Stadt Palu auf Sulawesi, siehe Flughafen Mutiara
 ein Dorf im indonesischen Distrikt Teluk Mutiara, siehe Mutiara (Teluk Mutiara)